Les Metailurini sont une tribu éteinte de félins (« tigres à dents de sabre »), qui vivaient en Afrique, Asie, Europe, et Amérique du Nord du Miocène supérieur au Pléistocène (de - 11,6 millions d'années à - 11 000 ans).

Description 
Les membres de la tribu des Metailurini possédaient tous des canines supérieures larges et légèrement allongées en forme de sabre, plus longues que celles des félidés actuels mais plus petites, plus coniques (moins plates) que celles du genre Smilodon. Comme pour la plupart des félins éteints, la majorité des espèces de Metailurini sont connues à partir de fragments.

Ils appartiennent à la sous-famille des machairodontinés.

Les genres les plus connus de cette tribu sont Dinofelis et Metailurus.

Classification

Phylogénie 
Les relations phylogénétiques de Metailurini sont présentées dans le cladogramme suivant :

Notes et références

Liens externes 

 
 

Machairodontinae
Félin préhistorique
Mammifère du Pléistocène
Mammifère du Pliocène
Mammifère du Miocène
Tribu de mammifères (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1997